Roscheck ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Roscheck (* 1991), deutscher Handballspieler
 Céline Roscheck (* 1983), österreichische Musikerin und Model